Lebherz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinrich Lebherz (* 1935), ein deutscher Kommunalpolitiker 
 Thomas Lebherz (* 1963), deutscher Schwimmer und Schwimmtrainer  
 Yannick Lebherz (* 1989), deutscher Schwimmer, Sohn von Thomas Lebherz